Доменьо (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Серранос. Занимает площадь 68,8 км². Население 731 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Domeño
 Domeño en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии
Населённые пункты Валенсии